Brampton peut faire référence à :

Toponymie

Australie 
 Brampton Island, dans le Queensland.

Canada 
 Brampton, une localité de l'Ontario ;

 Brampton, une ancienne circonscription électorale fédérale de l'Ontario ;
 Brampton-Ouest, une circonscription électorale fédérale et provinciale de l'Ontario ;
 Brampton—Springdale, une circonscription électorale fédérale et provinciale de l'Ontario ;
 Mississauga—Brampton-Sud, une circonscription électorale fédérale et provinciale de l'Ontario.

États-Unis 
 Township de Brampton, une localité dans le Michigan ;
 Township de Brampton, une localité dans le comté de Sargent dans le Dakota du Nord.

Royaume-Uni 
 Brampton, une localité du Cambridgeshire ;

 Brampton, est le nom de deux localités situées en Cumbria :
 Brampton, une ville située à 16 km au nord-est de Carlisle,
 Brampton, village du district d'Eden ;
 Brampton, une localité du Derbyshire où est né Thomas Linacre, médecin et humaniste anglais, en 1460 ;
 Brampton, une localité du Lincolnshire ;
 Les Bramptons du Northamptonshire :
 Church Brampton,
 Chapel Brampton,
 Brampton Valley Way ;
 Brampton, village anglais situé dans le North East Derbyshire ;
 Brampton, une localité du Suffolk ;
 Brampton, une localité du Norfolk ;
 Brampton Bierlow, une localité du Yorkshire du Sud ;
 Brampton Bryan, une localité dans le Herefordshire.

Voir aussi 

 

Homonymie de toponyme